Liez peut désigner :
 Liez, commune française de l'Aisne.
 Liez, commune française de la Vendée.
 Lac de la Liez, le plus grand des quatre lacs d'alimentation du bief supérieur du Canal de la Marne à la Saône.
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France